Рудное тело — общее название скопления руды любой формы. Различные типы рудных тел имеют собственные названия: жилы, линзы, россыпи, скарны, штоки, штокверки, столбы, гнёзда.

Рудное тело может соответствовать рудному месторождению, но чаще месторождение включает несколько рудных тел. Граница между рудным телом и вмещающими горными породами может быть резкой, определяемой визуально, или постепенной (наблюдается переход от рудного тела к вмещающим породам через зону вкрапленных, бедных руд и слабо оруденелых пород); в последнем случае граница рудного тела устанавливается в процессе опробования (по минимально допустимому содержанию металла или минерала в руде).

Литература 
 
 Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Геологоразведочные работы и геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых. Учебное пособие / СибГИУ. — Новокузнецк, 2002. — 311 с.
 Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.

Руды